Ходак:
  — город в Румынии.
 «Ходак» — украинский футбольный клуб из города Черкассы.
 Ходак, Виктор Иванович (1955—1987) — старший лейтенант медицинской службы Вооружённых сил СССР.
 Ходак, Владимир Павлович (1892—1941) — советский государственный деятель. Народный комиссар труда Дагестанской АССР.
 Ходак, Иван (1914—1994) —  чехословацкий футболист, тренер, хоккеист и доктор.

См. также 
 Великий Ходак
 Ходаки